Christensen steht für

 Christensen, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Christensen (Rennwagen), US-amerikanischer Hersteller von Rennwagen-Chassis
 C/2006 W3 (Christensen), Komet

Siehe auch:
 Christensenkollen
 Christensen-Gletscher (Begriffsklärung)
 Christensen-Nunatak, inselartiger Nunatak vor der Ostküste des Grahamlands, Antarktika
 Ingrid-Christensen-Küste im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Lars-Christensen-Küste im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Lars-Christensen-Gipfel, Berg auf der Peter-I.-Insel, Antarktis
 Mount Christensen, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Christenson
 Kristensen
 Chrestensen